Monze kan syfta på:

Geografi 
 Monze, Aude – kommun i departementet Aude i Frankrike
 Monze, Zambia – stad i provinsen Södra Zambia
 Monze (distrikt) – distrikt i Zambia